Баччо Бандинелли, Баччио (, наст. имя Бартоломео Брандини; род. 7 октября 1488, Флоренция — похоронен 7 февраля 1560, там же) — итальянский скульптор и живописец эпохи маньеризма.

Биография 
Баччо Бандинелли родился во Флоренции в семье ювелиров, сын Микеля Аньоло ди Вивиано. Учился у скульптора Джан Франческо Рустичи, усердно копируя античные образцы. В 1514 году обратил на себя внимание статуей апостола Петра, заказанной для собора Санта Мария дель Фьоре. В 1515 году был приглашён флорентийцем папой Львом Х в Рим, где получил доступ к большому количеству антиков, обнаруженных в Риме (в частности, к знаменитому «Лаокоону», которого Бандинелли реставрировал и копировал).

Пользовался покровительством рода Медичи, получая от них постоянные заказы. В их числе надгробия папы Льва X Медичи (ум. в 1521) и Климента VII Медичи (ум. в 1534) в римской церкви Санта-Мария-сопра-Минерва. В 1534 году на флорентийской Пьяцца делла Синьория напротив «Давида» Микеланджело была поставлена скульптурная группа работы Бандинелли «Геркулес и Какус». В конце 1530-х годов Бандинелли вернулся из Рима во Флоренцию и стал придворным мастером герцога Козимо, став первым скульптором Флоренции после отбытия Микеланджело в Рим.

Известный историограф эпохи Возрождения Джорджо Вазари, трудившийся в его мастерской, позже в своих сочинениях крайне осуждал маньеристскую манеру Бандинелли. Другими учениками этой мастерской были Бартоломео Амманати, Франческо Сальвиати, Джорджио Бандини, Винченцо де Росси. Бандинелли был главным соперником и заклятым врагом Бенвенуто Челлини и ревностным конкурентом Микеланджело, манеру которого при этом он старался усвоить. Как пишут историки, «талант Бандинелли наиболее отчётливо виден в рельефной резьбе по дереву, например, в незабвенной серии „Пророков“ для хора в соборе Флоренции». Бандинелли был также успешным графиком.

В 1530 году, готовя документы к получению ордена Св. Иакова от императора Карла V, сфальсифицировал свою родословную, возведя её к благородной фамилии Бандинелли из Сиены и отказавшись от отеческого прозвания Брандини. Имел сына Клименте, также скульптора, скончавшегося раньше отца (1534—1555).

См. также 
 Палаццо Бандинелли — дворец во Львове, принадлежавший Роберто Бандинелли, по некоторым утверждениям, внуку скульптора.
 Портрет Смеральды Брандини — работа Боттичелли, предположительно изображает бабушку скульптора.

Литература

Ссылки 
 На wga.hu 

Художники Италии XVI века
Кавалеры ордена Золотой шпоры
Похороненные во Флоренции